King Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 King Island (Alaska)
 King Island (Illinois)
 King Island (Kalifornien)
 King Island (Aroostook County, Maine)
 King Island (Penobscot County, Maine)
 King Island (Montana)
 King Island (Forest County, Pennsylvania)
 King Island (Lycoming County, Pennsylvania)

in Australien:
 King Island (Tasmanien)

in Kanada:
 King Island (British Columbia)
 King Island (Nunavut)
 King Island (Saskatchewan)

in Neuseeland:
 King Island, eine Insel der Three Kings Islands

in Antarktika:
 King Island (Antarktika) vor der Westküste des Grahamlands

King Island steht für:
 King Island Airport, Flughafen auf King Island, Tasmanien

Siehe auch:
 Kings Island, Freizeitpark in Ohio, Vereinigte Staaten